Channel Orange (стилизовано как channel ORANGE) — дебютный студийный альбом американского певца Фрэнка Оушена, выпущенный в 2012 году лейблом Def Jam Recordings.
Журналы Spin и Paste назвали диск Channel Orange лучшим альбомом 2012 года, Rolling Stone и Mojo поставили его на второе место, а NME — на третье место по итогам года. Газета The Guardian также поставила альбом на первое место в своём списке лучших дисков 2012 года. Музыку альбома характеризуют стили R&B и нео-соул. Однако, в целом он имеет нестандартный музыкальный стиль с влиянием психоделической музыки, поп-соула, джаз- и электро-фанка.

Журнал Rolling Stone назвал «Thinkin Bout You» с этого альбома одним из лучших синглов 2012 года, поставив на 4-е место в своём списке «50 лучших песен 2012 года».

История 
Альбом впервые появился в чартах Ирландии, где дебютировал под № 45 в неделю, начинавшуюся с 12 июля, и позднее достиг 14 места. В Великобритании Channel Orange дебютировал на № 2 в UK Albums Chart с тиражом в  копий в первую неделю. В Канаде альбом дебютировал на № 3 в Canadian Albums Chart в первую неделю с тиражом в  копий. Наибольшего дебютного успеха диск достиг в Норвегии, где сразу оказался на № 1.

В США альбом Channel Orange дебютировал на № 2 в Billboard 200 с тиражом в  копий в первую неделю. Большая часть их цифровых продаж за первую неделю пришлась на iTunes, и только примерно с  физических копий. Однако, цена цифровых копий была только $2,99 на интернет-магазине Amazon.com и поэтому они были исключены статистической компанией Nielsen SoundScan при подсчёте продаж, так как Billboard учитывает альбомы с ценой не ниже $3,49. Проданные по дискаунтной цене во вторую неделю  копий через Amazon.com, были исключены (по данным Billboard засчитано около ). Однако, после появления Оушена на церемонии награждения MTV Video Music Awards — 2012, альбом подскочил на 24 места в Billboard 200 с продажами в  копий в неделю, заканчивающуюся 9 сентября. Альбом 20 недель провёл в чарте Billboard 200. На 3 октября Channel Orange имел в США тираж в  копий (по данным Nielsen SoundScan).

Отзывы и рецензии 

Альбом получил многочисленные положительные отзывы и рецензии, включая такие музыкальные издания и сайты как Allmusic, The A.V. Club, Robert Christgau, The Guardian, The Independent, NME, Pitchfork Media, Rolling Stone, Slant Magazine, Spin.

Итоговые списки 
В конце 2012 года Channel Orange был назван лучшим альбомом года многочисленными изданиями, в том числе Chicago Sun-Times, Chicago Tribune, Billboard, Entertainment Weekly, The Guardian, the Los Angeles Times, The Sydney Morning Herald, Now, Paste, PopMatters, Slant Magazine, Spin, и The Washington Post. Он был назван «Album of the Year» по ежегодному опросу британских журналистов Poll of Polls (HMV). Он также был признан лучшим альбомом 2012 года в Pazz & Jop, ежегодном опросе американских критиков, опубликованном The Village Voice. В эссе для опроса корреспондент газеты Эрик Сандерманн счёл победу неудивительной, поскольку Оушен «доминировал в большинстве музыкальных дискуссий в прошлом году» и оказал уравновешивающее воздействие на слушателей всех музыкальных жанров. В целом, по версии Metacritic, альбом занял первое место в списках на конец года.

С тех пор Channel Orange появился в нескольких списках критиков всего десятилетия и всех времен. В 2013 году он занял 147-е место в NMEs The 500 Greatest Albums of All Time. В следующем году он был включен в книгу 1001 Albums You Must Hear Before You Die. В 2019 году газета The Guardian поместила альбом на 12-е место в списке 100 лучших альбомов 21 века, издание Uproxx в рейтинге лучших альбомов 2010-х поместило его на 13-е место, а сайт Pitchfork поместил на 10-е место. Согласно Acclaimed Music, основанному на таких списках, Channel Orange является третьим по популярности альбомом 2010-х годов и 66-м самым оцениваемом альбомом в истории. В 2020 году журнал Rolling Stone поставил альбом под номером 148 в новой редакции списка 500 величайших альбомов всех времён.

Награды и номинации 
Channel Orange также получил несколько отраслевых наград, в том числе, награду «Альбом года» на 2012 Soul Train Music Awards и Outstanding Music Artist на церемонии 2013 GLAAD Media Awards. На церемонии Грэмми-2013 он получил номинации Album of the Year, Best New Artist и Record of the Year (за «Thinkin Bout You»), победив в категории Best Urban Contemporary Album. Оушен согласился выступить на церемонии награждения, только если они позволят ему сыграть песню, которую он хотел и он принял необъяснимое решение исполнить «Forrest Gump» во время своего пребывания на сцене.

Список композиций

Участники записи 
По материалам из буклета.

 André 3000 — гитара, рэп
 Wil Anspach — ассистент инженера звукозаписи
 Auntie Rosie — дополнительный вокал
 Jeff Babko — клавишные
 Calvin Bailif — инженер звукозаписи
 Steve Bartels — маркетинг
 Stacy Barthe — дополнительный вокал
 Matt Brownlie — ассистент звукоинженера
 Juliet Buck — дополнительный вокал
 Raymond Buck — дополнительный вокал
  — гитара
  — дополнительный вокал, инженер звукозаписи, клавишные, продюсер
 Джон Мейер — гитара
 Irvin Mayfield — медные духовые инструменты
 Vlado Meller — мастеринг
 Pharrell — дополнительное программирование, композитор, клавишные, продюсер

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 «Frank Ocean, Miguel, and Holy Other Usher in PBR&B 2.0» — Spin

Дебютные альбомы 2012 года
Альбомы США
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы, спродюсированные Фарреллом Уильямсом
Альбомы Фрэнка Оушена
Премия «Грэмми» за лучший альбом в жанре современной городской музыки
Соул-альбомы США
Альбомы-сюрпризы